Mekargalih (Cikalongkulon), een plaats in Indonesië
Mekargalih (Jatiluhur), een plaats in Indonesië
Mekargalih (Ciranjang), een plaats in Indonesië
Mekargalih (Jatinangor), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing